

Patronymes

 Fred Robsahm (1943-2015), acteur norvégien ;
 Kirsten Robsahm (1945-2022) joueuse de tennis, de squash et de badminton norvégienne ;
 Maria Robsahm (1957-), femme politique suédoise ;

Homonymie de patronyme